Wettin kan henvise til:

 Huset Wettin, en tysk adelsslægt
 Wettin slot, nær Halle i Sachsen-Anhalt, Tyskland, og Huset Wettins primære gods
 Asteroiden 90709 Wettin, opkaldt efter slottet og slægten
 Wettin (Sachsen-Anhalt), en by i Sachsen-Anhalt
 Wettinus Augiensis, en benediktinsk munk (død 824)
 SMS Wettin, et tysk krigsskib